

Persone 
 De Graeff – famiglia patrizia olandese
 Jacob Dircksz de Graeff (1569/1571-1638) – politico olandese
 Cornelis de Graeff (1599-1664) – politico olandese
 Andries de Graeff (1611-1678) – politico olandese
 Pieter de Graeff (1638-1707) – politico olandese
 Johannes de Graeff (1729-1813) – militare olandese
 Andries Cornelis Dirk de Graeff  (1872-1957) – politico olandese

Geografia

Brasile 
 Victor Graeff – comune nella mesoregione del Noroeste Rio-Grandense (Rio Grande do Sul)

Pagine correlate 
Gräff